Aganippe bancrofti est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aganippe bancrofti Rainbow, 1914, un nomen dubium placé dans le genre Blakistonia ;
 Aganippe bancrofti Rainbow & Pulleine, 1918 nec Rainbow, 1914, synonyme de Trittame bancrofti (Rainbow & Pulleine, 1918).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Idiopidae
Barychelidae